Gad se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adel M. Gad
 Gunnar Gad